Por radical chic pode estar à procura de:
 Radical chic - conceito cunhado por Tom Wolfe.
 Radical Chic (quadrinhos) - tiras de autoria do brasileiro Miguel Paiva.
 Radical Chic - um programa de televisão extinto do Brasil, baseando nos quadrinhos.

Desambiguação